Провинция Толедо () входит в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и включает в себя 204 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Толедо также объединены в 10 комарок: Ла-Кампана-де-Олопеса, Ла-Хара, Ла-Манча, Меса-де-Оканья, Монтес-де-Толедо, Ла-Сагра, Сьерра-де-Сан-Висенте, Талавера-де-ла-Рейна, Толедо и Торрихос.

Провинция Толедо занимает площадь в 15 369 км² и имеет население в  жителя (2020). Столица провинции — город Толедо, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Толедо — Лос-Ебенес (677,46 км²), а самый маленький — Эль-Пуэнте-дель-Арсобиспо (3,96 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Толедо, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Толедо указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Ахофрин
 2 — Аламеда-де-ла-Сагра
 3 — Альбарреаль-де-Тахо
 4 — Алькабон
 5 — Альканьисо
 6 — Алькаудете-де-ла-Хара
 7 — Альколеа-де-Тахо
 8 — Альдеа-эн-Кабо
 9 — Альдеануэва-де-Барбарройя
 10 — Альдеануэва-де-Сан-Бартоломе
 11 — Альмендраль-де-ла-Каньяда
 12 — Альмонасид-де-Толедо
 13 — Альморокс
 14 — Аньовер-де-Тахо
 15 — Арсикольяр
 16 — Архес
 17 — Асутан
 18 — Барсьенсе
 19 — Баргас
 20 — Бельвис-де-ла-Хара
 21 — Борокс
 22 — Буэнавентура
 23 — Бургильос-де-Толедо
 24 — Бурухон
 25 — Кабаньяс-де-ла-Сагра
 26 — Кабаньяс-де-Епес
 27 — Кабесамесада
 28 — Калера-и-Чосас
 29 — Калеруэла
 30 — Кальсада-де-Оропеса
 31 — Камарена
 32 — Камаренилья
 33 — Камуньяс
 34 — Кардьель-де-лос-Монтес
 35 — Кармена
 36 — Карранке
 37 — Карричес
 38 — Касаррубиос-дель-Монте
 39 — Касасбуэнас
 40 — Кастильо-де-Баюэла
 41 — Касалегас
 42 — Себолья
 43 — Седильо-дель-Кондадо
 44 — Сервера-де-лос-Монтес
 45 — Чосас-де-Каналес
 46 — Чуэка
 47 — Сируэлос
 48 — Кобеха
 49 — Кобиса
 50 — Консуэгра
 51 — Корраль-де-Альмагер
 52 — Куэрва
 53 — Доминго-Перес
 54 — Досбарриос
 55 — Эль-Кампильо-де-ла-Хара
 56 — Эль-Карпио-де-Тахо
 57 — Эль-Касар-де-Эскалона
 58 — Эль-Пуэнте-дель-Арсобиспо
 59 — Эль-Реаль-де-Сан-Висенте
 60 — Эль-Ромераль
 61 — Эль-Тобосо
 62 — Эль-Висо-де-Сан-Хуан
 63 — Эрустес
 64 — Эскалона
 65 — Эскалонилья
 66 — Эспиносо-дель-Рей
 67 — Эскивиас
 68 — Фуэнсалида
 69 — Гальвес
 70 — Гарсиотум
 71 — Хериндоте
 72 — Гвадамур
 73 — Эрреруэла-де-Оропеса
 74 — Инохоса-де-Сан-Висенте
 75 — Онтанар
 76 — Ормигос
 77 — Уэкас
 78 — Уэрта-де-Вальдекарабанос
 79 — Ильян-де-Вакас
 80 — Ильескас
 81 — Ла-Эстрелья
 82 — Ла-Гуардия
 83 — Ла-Иглесуэла
 84 — Ла-Мата
 85 — Ла-Нава-де-Рикомалильо
 86 — Ла-Пуэбла-де-Альморадьель
 87 — Ла-Пуэбла-де-Монтальбан
 88 — Ла-Пуэблануэва
 89 — Ла-Торре-де-Эстебан-Амбран
 90 — Лагартера
 91 — Лас-Эренсиас
 92 — Лас-Вентас-кон-Пения-Агилера
 93 — Лас-Вентас-де-Ретамоса
 94 — Лас-Вентас-де-Сан-Хулиан
 95 — Лайос
 96 — Лильо
 97 — Ломинчар
 98 — Лос-Серральбос
 99 — Лос-Навальморалес
 100 — Лос-Навалусильос
 101 — Лос-Ебенес
 102 — Лусильос
 103 — Мадридехос
 104 — Маган
 105 — Мальпика-де-Тахо
 106 — Мансанеке
 107 — Македа
 108 — Мархалиса
 109 — Маррупе
 110 — Маскараке
 111 — Масарамброс
 112 — Мехорада
 113 — Менасальбас
 114 — Ментрида
 115 — Месегар-де-Тахо
 116 — Мигель-Эстебан
 117 — Мосехон
 118 — Моедас-де-ла-Хара
 119 — Монтеарагон
 120 — Монтескларос
 121 — Намброка
 122 — Наваермоса
 123 — Навалькан
 124 — Навальморалехо
 125 — Наваморкуэнде
 126 — Ноблехас
 127 — Ноэс
 128 — Номбела
 129 — Новес
 130 — Нумансиа-де-ла-Сагра
 131 — Нуньо-Гомес
 132 — Оканья
 133 — Олиас-дель-Рей
 134 — Онтигола
 135 — Оргас
 136 — Оропеса
 137 — Отеро
 138 — Паломеке
 139 — Пантоха
 140 — Паредес-де-Эскалона
 141 — Паррильяс
 142 — Пелаустан
 143 — Пепино
 144 — Полан
 145 — Портильо-де-Толедо
 146 — Пуэрто-де-Сан-Висенте
 147 — Пульгар
 148 — Керо
 149 — Кинтанар-де-ла-Орден
 150 — Кисмондо
 151 — Рекас
 152 — Ретамосо-де-ла-Хара
 153 — Рьельвес
 154 — Робледо-дель-Масо
 155 — Сан-Бартоломе-де-лас-Абьертас
 156 — Сан-Мартин-де-Монтальбан
 157 — Сан-Мартин-де-Пуса
 158 — Сан-Пабло-де-лос-Монтес
 159 — Сан-Роман-де-лос-Монтес
 160 — Санта-Ана-де-Пуса
 161 — Санта-Крус-де-ла-Сарса
 162 — Санта-Крус-де-Ретамар
 163 — Санта-Олалья
 164 — Санто-Доминго-Каудилья
 165 — Сартахада
 166 — Сегурилья
 167 — Сесения
 168 — Севильеха-де-ла-Хара
 169 — Сонсека
 170 — Сотильо-де-лас-Паломас
 171 — Талавера-де-ла-Рейна
 172 — Темблеке
 173 — Толедо
 174 — Торральба-де-Оропеса
 175 — Торресилья-де-ла-Хара
 176 — Торрико
 177 — Торрихос
 178 — Тотанес
 179 — Турлеке
 180 — Ухена
 181 — Урда
 182 — Вальдевердеха
 183 — Вальмохадо
 184 — Велада
 185 — Ла-Вилья-де-Дон-Фадрике
 186 — Вильяканьяс
 187 — Вильяфранка-де-лос-Кабальерос
 188 — Вильялуэнга-де-ла-Сагра
 189 — Вильямьель-де-Толедо
 190 — Вильяминайя
 191 — Вильямуэлас
 192 — Вильянуэва-де-Алькардете
 193 — Вильянуэва-де-Богас
 194 — Вильярехо-де-Монтальбан
 195 — Вильяррубиа-де-Сантиаго
 196 — Вильясека-де-ла-Сагра
 197 — Вильясекилья
 198 — Вильятобас
 199 — Елес
 200 — Епес
 201 — Юнклер
 202 — Юнклильос
 203 — Юнкос

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Толедо
Толедо